Monjo
 Monjo (fusteria)
 Ammoni el monjo, monjo grecoegipci del . Fou un dels anomenats el "quatre grans germans" (per la seva altura)
 Caló d'en Monjo, platja verge envoltada de penya-segats entre sa Llobassa i l'Olla, al terme municipal de Calvià, Mallorca 
 Cal Monjo (Granollers), habitatge de Granollers (Vallès Oriental) 
 Coves de Son Monjo, jaciment prehistòric format per coves naturals als vessants del torrent des Tarongers, a la possessió de Son Monjo 
 Dídac Monjo i Carreras (Maó, 1924 - Barcelona, 1999), tenor menorquí 
 Elies el Monjo, monjo grec autor d'un discurs sobre la nativitat esmentat per Lleó Al·lati
 Enric Monjo i Garriga (Vilassar de Mar, 1895 – Barcelona, 1976), escultor català 
 Eusebi el Monjo, monjo del monestir de Nítria a la part occidental de la branca Canòpica del Nil 
 Eustaqui el Monjo (Boulogne-sur-Mer, 1170), corsari francès d'origen noble 
 Francesc Monjo, compositor del 
 Gliptoteca Monjo
 Gregori el Monjo, asceta romà d'Orient 
 Joan Monjo, monjo del monestir de Sant Saba 
 Joan M. Monjo (Gandia, 1956 -2007), escriptor valencià 
 Joan Monjo i Pons (Maó, 1818 – Vilassar de Mar, 1884), enginyer mecànic i pedagog 
 Jordi el Monjo, monjo i escriptor grec 
 Marí o Marina el Monjo (Bitínia, ~460 o 725 - Qannoubine, Síria, 508 o 765), dona que va viure com a monjo en un monestir masculí del Líban 
 Miquel Monjo eclesiàstic grec que tenia el càrrec de prevere de l'església de Constantinoble. Vivia al segle IX. Va escriure: Encomium
 Puig del Monjo, muntanya al municipi de Castell-Platja d'Aro, a la comarca del Baix Empordà 
 Ramir II el Monjo (1086 - Monestir de Sant Pere el Vell, 1157), rei d'Aragó, comte de Ribagorça i comte de Sobrarb
 Son Monjo